Léglise Sainte-Claire peut désigner :

En  :
 L'église Sainte-Claire de Berlin

En  :
 L'église Sainte-Claire de Jette

En  :
 L'église Sainte-Claire d'Hagnicourt, dans le département des Ardennes.
 L'église Sainte-Claire de Paris.
 L'église Sainte-Claire de Préhy, dans le département de l'Yonne.
 L'Église Sainte-Claire (ou Santa Chjara, Santa Chiara, Santa Clara) de Magna Suttana, dans la commune de Rogliano, en Haute-Corse.
 L'église Sainte-Claire de Rouen, dans le département de la Seine-Maritime.

En  :
 L'église Sainte-Claire de Rome

En  :
 L'église Sainte-Claire de Stockholm

Voir aussi 
 Église (édifice)
 Sainte-Claire d'Assise